Peucedanum distans är en flockblommig växtart som beskrevs av August Heinrich Rudolf Grisebach. Peucedanum distans ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
distans